Лиштјани могу бити:

 Лиштјани (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Лиштјани (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република